Улица Италии () — короткая, около 300 метров, улица в Ереване, в центральном районе Кентрон, проходит от улицы Мовсеса Хоренаци до улицы Григора Лусаворича. Одна из границ Английского парка.

История 
Улица проложена в 2002 году по территории Английского парка у вновь построенного здания посольства Италии в Армении. Открытие посольства состоялось 2 июня 2002 года.

Ранее по границе с Английским садом тянулись торговые ряды, снесённые при прокладке бульвара вдоль нынешней улицы и сооружении памятника Мясникяну.

Достопримечательности 
д. 5 — Посольство Италии

Литература 
Սերգեյ Ավագյան, Երևանի փողոցները, Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2010—272 էջ։

Примечания

Ссылки 

Улицы Еревана
Появились в 2002 году в Армении